

«Настольные» процессоры

Основанные на микроархитектуре «Nehalem»

«Clarkdale» (32 нм) 
 Основаны на микроархитектуре Westmere.
 Поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), TXT (кроме i5-661), Intel VT-x, Hyper-Threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache.
 Core i5-655K, Core i5-661 не поддерживают Intel TXT и Intel VT-d.
 Core i5-655K имеет разблокированный множитель.
 CPU — 32нм, GPU — 45нм.
 Транзисторов в CPU: 382 млн.
 Площадь чипа CPU: 81 мм²
 Транзисторов в GPU: 177 млн.
 Площадь чипа GPU: 114 мм²

|}

«Lynnfield» (45 нм) 
 Основаны на микроархитектуре Nehalem
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Turbo Boost, Smart Cache.
 Транзисторов: 774 млн.
 Площадь чипа: 296 мм²

|}

Основанные на микроархитектуре «Sandy Bridge»

«Sandy Bridge» (32 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-Threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache.
 Транзисторов: 624 млн.
 Площадь чипа: 149 мм²

|}

«Sandy Bridge» (32 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache.
 Core i5-2300, Core i5-2405S, Core i5-2500K не поддерживают Intel TXT и Intel VT-d.
 S процессоры отличаются пониженным TDP (65 Вт для четырёхъядерных).
 T процессоры отличаются низким TDP (45 Вт для четырёхъядерных или 35 Вт для двухъядерных).
 K процессоры имеют разблокированный множитель(до 57) для ядер CPU. Другие процессоры имеют ограниченный разгон из-за ограничений чипсета.
 Транзисторов: 1.16 млрд.
 Площадь чипа: 216 мм²

|}

«Мобильные» процессоры

Основанные на микроархитектуре «Nehalem»

«Arrandale» (32 нм) 
 Основаны на микроархитектуре Westmere.
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Hyper-Threading, Turbo Boost, Smart Cache.
 Серия i5-5xx (i5-520M, i5-520E, i5-540M, i5-560M, i5-580M, i5-520UM, i5-540UM, i5-560UM) поддерживает AES-NI, TXT и Intel VT-d.
 CPU — 32нм, GPU — 45нм.
 Транзисторов в CPU: 382 млн.
 Площадь чипа CPU: 81 мм²
 Транзисторов в GPU: 177 млн.
 Площадь чипа GPU: 114 мм²
 У Core i5-520E есть поддержка памяти с ECC и раздвоение порта PCI express.

|}

Основанные на микроархитектуре «Sandy Bridge»

«Sandy Bridge» (32 нм) 
 Core i5-2515E и Core i7-2715QE процессоры имеют поддержку ECC памяти и разделение портов PCI express.
 Все мобильные процессоры, за исключением Celeron и Pentium, используют графическую подсистему Intel HD 3000 (с 12 универсальными процессорами).

Основанные на микроархитектуре «Ivy Bridge»

«Ivy Bridge» (22 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache.

См. также 
 Core i5
 Список микропроцессоров Core i3
 Список микропроцессоров Core i7
 Список микропроцессоров Intel
 CULV

Примечания

Источники 

Core i5
Продукты Intel